Dalle eller Dallé kan syfta på:

 Dalle! – ett studioalbum från 2012 av Unicornibot
 Yirga ‘Alem, ort i Etiopien